Le nom anglais européen peut désigner :
 la variante du jargon institutionnel européen concernant la langue anglaise telle qu'employée au sens strict par l'Union européenne et ses institutions et au sens large par l'ensemble des organisations européennes telles que l'Agence spatiale européenne ou le Conseil de l'Europe.
 l'anglais britannique ou l'anglais irlandais (voir aussi : l'anglais en Europe)

Europeen